Llyn Cwmffynnon är en sjö i Storbritannien.   Den ligger i kommunen Gwynedd och riksdelen Wales, i den södra delen av landet,  km nordväst om huvudstaden London. Llyn Cwmffynnon ligger  meter över havet. Den högsta punkten i närheten är Glyder Fawr,  meter över havet,  km nordväst om Llyn Cwmffynnon. Trakten runt Llyn Cwmffynnon består i huvudsak av gräsmarker.

Klimatet i området är tempererat. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C.

Kommentarer

Källor 

Insjöar i Wales